Državna himna Kirgistana (kir: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни; Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik himni, ruski: Гимн Кыргызской Республики; Gimn Kyrgyzskoy Respubliki) usvoјena je 1992. godine nakon osamostaljenja Kirgistana od Sovjetskoga Saveza. Glazbu himne skladali su Nasir Davlesov i Kali Moldobasanov, a riječi himne napisali su Džamil Sadikov i Ešmambet Kulujev.

Tekst 

Kirgistan
Državni simboli Kirgistana